Amerikai Egyesült Államok
Memphis – település Alabama államban
Memphis – település Florida államban
Memphis – település Indiana államban
Memphis – település Michigan államban
Memphis – település Missisippi államban
Memphis – település Missouri államban
Memphis – település Nebraska államban
Memphis – település New York államban
Memphis – település Ohio államban
Memphis – település Tennessee államban
Memphis – település az Texas államban

Egyéb:

Memphis – a tarkalepkefélék családjának egyik neme

Lásd még:
 Memphisz (egyértelműsítő lap)